Gypsys, Tramps & Thieves, chanson de l'artiste américaine Cher issue de son album